

Населені пункти та їхні частини
 Сенно — гміна в Ліпському повіті Мазовецького воєводства
 Сенно — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сенно — село в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства
 Сенно — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Сенно — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Сенно — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Сенно — село в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Сенно — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Сенно — частина села Бжезьно в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки